Die Hymne der Armenischen Sozialistischen Sowjetrepublik war von 1944 bis 1991 die Hymne Armeniens. Sie wurde von Aram Chatschaturjan komponiert. Nach der Auflösung der Sowjetunion wurde die Republik Armenien unabhängig. Noch vor der offiziellen Unabhängigkeit der Armenischen Sowjetrepublik wurde die Hymne der Demokratischen Republik Armenien aus dem Jahre 1920 wieder angenommen. Zur Hymne wurde damit Mer Hayrenik in etwas geänderter Form gegenüber dem Jahre 1918.

Text

Einzelnachweise und Anmerkungen

Weblinks 
Musik auf nationalanthems.info

Historische Nationalhymne
Musik (Armenien)
Armenische Sozialistische Sowjetrepublik
Hymne (Sowjetunion)